Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres D et D.

Codes 
 .dd, République démocratique allemande (domaine national de premier niveau qui ne fut jamais assigné)
 DD, République démocratique allemande (code obsolète de la norme ISO 3166-1)
 DD, Nok Air (Code AITA)
 0xDD, capitale Y accent grave « Ý » (norme ISO/CEI 8859-1)
 DD, Data Déficient - Données insuffisantes (code de la Liste rouge de l'UICN)
 DD, Déchets dangereux

Autres sens 
 DD, en hexadécimal, représente le nombre 221 en décimal
 Dd, un digramme de l'alphabet latin
 dd, un élément en HTML et XHTML servant à spécifier la définition de données
 dd, un programme Unix de copie et de conversion de fichiers
 DD (Doré-Doré) est un fabricant français de bonneterie.
 DD (Duplex Drive) est une version amphibie du char de combat Sherman M4 qui fait partie des Hobart's Funnies
 DD (Disque Dur) abréviation du disque dur en informatique
 DD (Développement Durable) abréviation du concept de développement durable
 DD (Diagnostic différentiel) abréviation utilisée en médecine
 DD, lettres que l'on peut lire sur l'uniforme de Daredevil, super-héros de l'univers Marvel
 DD Productions, société de production de cinéma française.
 DD, ,  diplôme universitaire avancé ou honorifique en théologie.
 DD abréviation pour les destroyers
 DD, surnom de Didier Deschamps, ancien joueur français de football, aujourd'hui entraineur de football
 DD (Degré décimal), un format de présentation des angles
 DD, une lettre de l'alphabet sicilien.
 2020 DD, un astéroïde Apollon.

Abréviation
Code